Miejscowości w Polsce 
 Stary Las – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy 
 Stary Las – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 Stary Las – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 Stary Las – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Miejsce fikcyjne
 Stary Las – las ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia